Карибский клубный чемпионат 2016 — 18-й розыгрыш турнира. Финальный этап прошёл 29 апреля — 1 мая 2016 года. Три лучшие команды по результатам турнира принимут участие в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2016/17.

Формат и участники 
Турнир проходит в два этапа: предварительный (групповой) и финальный (по системе плей-офф).

Для участия в соревновании заявились 14 команд из восьми стран.

Предварительный этап 
14 команд были разделены на 4 группы по 3 или 4 команды в каждой. В рамках каждой группы был проведён традиционный однокруговой турнир, победитель которого выходил в финальный раунд. Команды из одной страны не могли на этом этапе встретиться друг с другом.

Группа 1 
Групповой турнир прошёл в Тринидаде и Тобаго.

Группа 2 
Групповой турнир прошёл в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Группа 3 
Групповой турнир прошёл на Ямайке. Игры должны были пройти 24-28 февраля 2016, но были перенесены на более поздний срок из-за парламентских выборов на Ямайке.

Группа 4 
Групповой турнир прошёл в Доминиканской Республике.

Финальный раунд

Полуфиналы

Ссылки 
 CFU Club Championship на CFUfootball.org

Карибский клубный чемпионат